Дигресія ( — зменшення) — у екології — погіршання стану екосистем.
 Дигресія — частковий відхід, відхилення від головної теми; вислів, який вводиться в основний хід літературного твору.